«Gabino Sosa» - conjunto del nombre propio Gabino y el apellido Sosa - puede referirse a:

Personajes 
 Gabino Sosa Benítez (1938-2003), payador uruguayo;
 Gabino Sosa (1899-1971), futbolista argentino.